Svedberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Svedberg 3 550
 Swedberg 164
 Svedbergh 21
Tillsammans blir detta 3 735 personer.

Svedberg är även en måttenhet.

Personer med efternamnet Svedberg eller Swedberg
 Anders Svedberg (1832–1889), finländsk skol- och tidningsman
 Annakarin Svedberg (född 1934), författare 
 Björn Svedberg (född 1937), civilingenjör och företagsledare
 Bo Swedberg (född 1930), skådespelare
 Brit Swedberg (född 1933), tecknare och journalist
 Daniel Svedberg, bandyspelare
 Daniel Gustaf Swedberg (1719–1800). brukspatron, konstruktör och tecknare
 Elias Svedberg (1913–1987), inredningsarkitekt
 Ellen Svedberg (1891–1983), politiker, socialdemokrat 
 Erik Svedberg (1909–1995), hemmansägare och politiker
 Gunnar Svedberg (född 1947), kemist, professor och universitetsrektor
 Hans Svedberg (1931–2012), ishockeyspelare
 Heidi Swedberg (född 1966), amerikansk skådespelare
 Hillevi Svedberg (1910–1990), arkitekt
 Ingmar Svedberg (1944–2015), finlandssvensk författare och litteraturkritiker
 Janne Swedberg (början av 1800-talet), silhuettklippare
 Ivar Svedberg (1866–1949), ingenjör och industriman
 Jesper Svedberg (musiker) (född 1974), musiker, cellist
 Jesper Swedberg (1653–1735), professor, biskop och psalmdiktare
 Johan Svedberg (född 1980), ishockeyspelare
 Johan Fredrik Svedberg (1828–1908), läkare
 Jonas Nikolaus Svedberg (1881–1954), hemmansägare och politiker, bondeförbundare
 Kerstin Svedberg (född 1942), skådespelare och teaterregissör
 Lage Svedberg (1901–1978), småbrukare och politiker, socialdemokrat
 Lars Svedberg (född 1945), finländsk skådespelare, regissör och teaterchef 
 Lena Svedberg (1946–1972), konstnär och illustratör
 Lennart Svedberg (1944–1972), ishockeyspelare, "Lill-Strimma" 
 Leopold Svedberg (1930–2001), målare
 Malin Swedberg (född 1968), fotbollsspelare och kommentator
 Niklas Svedberg (född 1989), ishockeyspelare
 Olle Svedberg (född 1938), arkitekturhistoriker
 Per Svedberg (född 1965), politiker, socialdemokrat
 Peter Svedberg (1644–1692), bergsämbetsman
 Richard Swedberg (född 1948), sociolog
 Rolf Swedberg (1927–2008), konstnär
 Ruben Swedberg (1896–1957), pastor och politiker, folkpartist
 Rudolf Svedberg (1910–1992), brottare
 Ruth Svedberg (1903–2002), friidrottare, kastare
Sven Swedberg (1888–1972), läroboksförfattare, lektor och filosofie hedersdoktor i geografi
 The Svedberg (1884–1971), fysikalisk kemist, nobelpristagare
 Theodor Svedberg (politiker) (1817–1877), bruksägare och politiker
 Ulf Svedberg (1935–2021), författare och översättare
 Viktor Svedberg (född 1991), ishockeyspelare
 William Svedberg (född 1992), barnskådespelare

Se även
 Svedberg (måttenhet)
 Svedberg (månkrater)

Källor

Svenska efternamn